źródliska – zespół źródeł tworzący specyficzny typ środowiska
 Źródliska – teren na grzbiecie oddzielającym Dolinę Kościeliską od Doliny Miętusiej w Tatrach
 Źródliska – najstarszy w mieście, zabytkowy park w Łodzi
 Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych Źródliska – festiwal w Suwałkach

Przypisy